Epoca Sengoku – periodo di vasta crisi politica avvenuto in Giappone
 Sengoku – personaggio del manga ed anime One Piece
 Sengoku – fermata della metropolitana di Tokyo
 Sengoku – serie di videogiochi sviluppata e pubblicata dalla SNK per Neo-Geo
 Sengoku – primo capitolo della serie di videogiochi omonima
 Sengoku 2 – secondo capitolo della serie di videogiochi omonima
 Sengoku 3 – terzo capitolo della serie di videogiochi omonima
 Sengoku – videogioco del 2011 sviluppato e distribuito da Paradox Interactive per Windows